Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 1980 odbyły się między 24 a 29 marca 1980 w kanadyjskim Moncton, w Moncton Coliseum (gdzie 29 lat później ponownie rozegrano MŚ).

Tytuł mistrzów świata z 1979 broniła drużyna z Norwegii. Nowymi mistrzami zostali Kanadyjczycy, którzy w finale pokonali obrońców tytułu 7:6. Brązowy medal zdobyli Szwajcarzy po przegranej 6:9 w półfinale z Norwegami.



Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Półfinał

Round Robin

Klasyfikacja 
 Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

1980
1980 w curlingu
1980 w Kanadzie
Curling w Kanadzie
Moncton